Potočani est un toponyme qui peut désigner :

Potočani, un village situé dans la municipalité de Bugojno, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Potočani, un village situé sur le territoire de la Ville de Doboj et dans la République serbe de Bosnie ;
Potočani, un village situé dans la municipalité de Livno, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Potočani, un village situé dans la municipalité de Novi Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Potočani, un village situé dans la municipalité d'Odžak, dans le canton de la Posavina et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Potočani, un village situé dans la municipalité de Prnjavor et dans la République serbe de Bosnie ;
Potočani, un village situé dans la municipalité de Tešanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Potočani, un village situé dans la municipalité de Vukosavlje et dans la République serbe de Bosnie ;
Potočani, un village situé dans la municipalité de Zvornik et dans la République serbe de Bosnie ;

Potočani, un village situé dans la municipalité de Đulovac, comitat de Bjelovar-Bilogora ;
Potočani, un village situé dans la municipalité de Velika, comitat de Požega-Slavonie.